, 1760-е
 , 1788
 Симфония № 36 (Моцарт) «Линцская», 1783

 0036